Die Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 2022 waren ein Tennisturnier, welches vom 15. bis 21. Mai 2022 in Lyon stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2022 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Genf die Gonet Geneva Open gespielt, die genau wie die Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon zur Kategorie ATP Tour 250 zählten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 534.555 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 597.900 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 14. und 15. Mai 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze in der Einzelkonkurrenz, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF)

Tennisturnier in Lyon
ATP Tour 2022